Крапивенка — название географических объектов.

Населённый пункт 
 Крапивенка — село в Хорошевском районе Житомирской области Украины.

Реки в России 
 Крапивенка — река в Псковской области, приток Желчи.
 Крапивенка — река в Псковской области, приток Плюссы.
 Крапивенка — река в Тульской области, приток Соловы.
 Крапивенка — река в Псковской и Новгородской областях, приток Чёрной.
 Крапивенка — река в Тверской области, впадает в Селигер.

См. также 
 Крапивинка
 Крапивенские Дворы